Rosemary Cramp (1929- ), archéologue britannique ;
 Stanley Cramp (1913-1987), ornithologue britannique ;
 William Cramp (1807-1879), constructeur naval américain.